Difesa a oltranza (Owen Marshall: Counselor at Law) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1971 al 1974.
Difesa ad oltranza (Last Dance) – film statunitense del 1996 diretto da Bruce Beresford.